

Шугар-Сіті — місто, штат Колорадо
 Шугар-Сіті — місто, штат Айдахо